Die Motor City Open 2013 fanden vom 24. bis 29. Januar 2013 im Birmingham Athletic Club in Bloomfield Hills, Michigan in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie International 70.

Titelverteidiger war Ong Beng Hee, der im Viertelfinale gegen den topgesetzten Mohamed Elshorbagy ausschied. Im rein ägyptischen Finale profitierte Amr Shabana von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Kontrahenten Karim Darwish im zweiten Satz. Den ersten hatte Shabana mit 11:4 für sich entschieden. Es war der erste Titel für Amr Shabana bei den Motor City Open.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2012/13
2013